Casy kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Casy (ö i Antarktis),

Tjeckien 

 Časy, ort, Pardubice, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar